П'ємонт ()

 П'ємонт — регіон Італії
 П'ємонт (Каліфорнія) — місто в США, в окрузі Аламіда штату Каліфорнія
 5162 П'ємонт — астероїд головного поясу

Див. також 

 П'єдмонт